Iphikles (Oudgrieks: ), ook wel Iphicles (Latijn), is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij was de halfbroer van Herakles. Iphikles was ook de vader van Iolaos die de wagenmenner was van Herakles. Toen beiden wiegelingen waren en Hera slangen stuurde was Iphikles bevreesd maar Herakles doodde de slangen. Hij trouwde eerst met Automedousa, dochter van Alkathoös, daarmee had hij één zoon, Iolaos. Daarna trouwde hij met de jongste dochter van Kreon. Hij vergezelde zijn broer op een aantal expedities en wordt ook genoemd als een van de jagers bij de Calydonische jacht.
Volgens Apollodoros stierf hij tijdens de oorlog tegen de zonen van Hippokoon.
Volgens Pausanias werd hij gewond tijdens de oorlog tegen de Mollonides. Hij werd naar Pheneus gebracht en verzorgd door Buphagus en Promne, waar hij stierf. Hij kreeg een heldenbegrafenis.

Stamboom

Herakles